Mofa bezeichnet:
 ein motorisiertes Zweirad, siehe Mofa
 eine deutsche Band, siehe Mofa (Band)

Mòfǎ bezeichnet:
 im Buddhismus die späte, bereits verfallene Lehre (Dharma), siehe Drei Zeitalter (Buddhismus)

MOFA bezeichnet:
 Ministry of Foreign Affairs, siehe Außenministerium
 Master Oscillator Fiber Amplifier

Abkürzung